

Architettura
 Palazzo Pojana – palazzo in corso Palladio a Vicenza
 Villa Pojana – villa veneta, progettata da Andrea Palladio, situata a Pojana Maggiore

Geografia

Italia
 Pojana Maggiore – comune della provincia di Vicenza

Svizzera
 Pojana – frazione di Riva San Vitale nel distretto di Mendrisio

Pagine correlate 
 Poiana